Borremans kan betrekking hebben op de volgende personen:
Charles Borremans, is een klassiek componist uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Guglielmo Borremans, Italiaans schilder, 17de eeuw
Guilielmus Borremans, Zuid-Nederlands componist,17de eeuw
Henri Borremans, Belgisch lithograaf, 19e eeuw
Jan Borremans, vaker Borreman of Borman, beeldsnijder (actief in Brussel in de periode van 1479 tot 1520)
Jean Borremans, Belgische minister na WO II
Joseph Borremans, is een klassiek componist uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Kolonel Borremans, Van der Elsken dit Borremans, militair bevelhebber, 19de eeuw 
Laurence Borremans, Miss België 1996
Michaël Borremans, Vlaams kunstschilder, 20e-21e eeuw. 
Nicolaes Borremans, Nederlands dichter en uitgever, 17de eeuw
Passchier Borremans, vaker Borreman, beeldsnijder (actief in Brussel in de periode van 1509 tot 1537)
Raymond Borremans, Franse muzikant, wereldreiziger en encyclopedist, 20e eeuw.
Jan Borremans, Belgische muzikant, songwriter